Владимир Леонтьевич Коваленко () — советский и российский , член-корреспондент РАМН (2000), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 

Родился 4 февраля 1938 года в городе Запорожье.

В 1961 году — с отличием окончил Омский государственный медицинский институт, где специализировался в области патологической анатомии, и проработал там до 1976 года.

В 1966 году — защитил кандидатскую, а 1974 году — докторскую диссертацию.

С 1976 по июль 2006 года — заведующий кафедрой пато-логической анатомии Челябинского медицинского института (сейчас — Южно-Уральский государственный медицинский университет), а с сентября 2006 года — профессор этой кафедры.

В 1990 году — по его инициативе в Челябинске создано одно из первых в России областное патологоанатомическое учебно-научно-производственное объединение, которое он возглавил, параллельно выполняя обязанности начальника областного патологоанатомического бюро и главного внештатного патологоанатома области.

В 2000 году — избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2014 году — стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Научная деятельность 

Основные работы посвящены изучению патогенеза и патологической анатомии воспалительных и опухолевых заболеваний легких.

Установил природа периферических гамартом легких взрослых, показана роль грибковой флоры в развитии легочной патологии у населения Южного Урала, проживающего в сложной экологической ситуации, описан ряд мало известных в России пневмомикозов.

Автор более 500 научных работ, в том числе 22 монографий, руководств, учебно-методических пособий, методических рекомендаций для врачей.

Под его руководством выполнены 13 докторских и более 50 кандидатских диссертаций.

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1998)

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Омской государственной медицинской академии
Преподаватели Южно-Уральского государственного медицинского университета